Mitologia romana: el déu dels inferns. Vegeu Plutó (mitologia).
 Astronomia: abans novè planeta del sistema solar, ara reduït a la categoria de planeta nan. Vegeu (134340) Plutó.
 Geologia: Un tipus d'intrusió de roques volcàniques. Vegeu Plutó (geologia).